Chlorek miedzi(I) – dawniej zwany chlorkiem miedziawym – CuCl
 Chlorek miedzi(II) – dawniej zwany chlorkiem miedziowym – CuCl2